Montaux steht für:

 Chauvac-Laux-Montaux, Gemeinde im Département Drôme, Frankreich
 Nicolas Chambon de Montaux (1748–1826), Oberbürgermeister von Paris